Арабули — грузинская фамилия. 

 Арабули, Автандил (род. 1953) — грузинский филолог, член-корреспондент Национальной академии наук Грузии с 2009 года.
 Арабули, Бачана (род. 1994) — грузинский футболист, нападающий.
 Арабули, Леван — грузинский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы 2017 года.
  (1936—2014) — советский самбист, победитель чемпионата СССР 1961 года, призёр 1956 года, впоследствии советский и грузинский тренер и спортивный функционер.